José Orengo, joueur de rugby argentin.
 Roger Orengo, footballeur français.
 Henri Orengo, ancien président de l'AS Monaco FC. 
 Jean-Noël Orengo, écrivain français.

Homonymie
Homonymie de patronyme